Нейдек (, ) — місто в окрузі Карлові Вари Карловарського краю Чехії.

Історія 
Перші письмові згадки відносяться до 1340 року.

Географія 
Площа становить 52,31 км². Висота міста над рівнем моря - 714 м . Через місто протікає річка Ролава (притока Огрже).

Населення

Міста-побратими 
 Йохангеоргенштадт, Німеччина

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Міста Чехії
Карлові Вари (округ)